Az Úrvalsdeild 1991-es szezonja volt a bajnokság jubileumi, nyolcvanadik kiírása. A bajnokságban 8 csapat vett részt, a győztes a Víkingur lett. Ez volt a klub ötödik, eddigi utolsó bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1991

1991
Izland 1